Funderburk ist der Familienname folgender Personen:

 David Funderburk (* 1944), US-amerikanischer Politiker
 Hanley Funderburk (1931–2012), US-amerikanischer Botaniker und Hochschulpräsident
 Kala Funderburk (* 1992), US-amerikanische Leichtathletin